

Biografia 
Si avvicina alla musica da giovanissimo, la sua prima canzone la scrive a 11 anni. Inizia la carriera musicale nella band napoletana Le Strisce. Il gruppo raggiunge la popolarità con Myspace e grazie al quale Davide conobbe Cesare Cremonini. Nel 2008 pubblicano il loro primo EP Fare il cantante. Nel 2010 la band viene selezionata tra i nove semifinalisti da cui, dopo le selezioni televisive a Domenica in, vengono scelti sei nomi che appariranno nella sezione Giovani del Festival Sanremo 2011 assieme ai vincitori di Area Sanremo. Il brano scelto per la gara è stato Vieni a vivere a Napoli, che però viene eliminato, impedendo alla band di partecipare al festival.

Successivamente Petrella viene chiamato da Cremonini a collaborare alla scrittura delle canzoni di Logico iniziando la sua carriera come autore. Intanto con Le Strisce collaborerà fino al terzo album Hanno paura di guardarci dentro.

Ha raggiunto la notorietà nazionale in Italia nel 2017, scrivendo il testo di singoli di successo come Vorrei ma non posto di Fedez e J-Ax, Pamplona di Fabri Fibra con cui ha raggiunto la prima posizione fra i brani più trasmessi in radio, Fenomenale di Gianna Nannini e Ogni istante di Elisa. Sempre nel 2017, dopo anni di attività dietro le quinte, ha deciso di esordire come solista firmando un contratto con Warner Music Italy pubblicando i singoli Einstein e Skyline.

Nel 2018 pubblica il suo primo disco Litigare, contenente 11 brani. L'anno successivo esordisce nuovamente come cantautore con il progetto Tropico attraverso il singolo Non esiste amore a Napoli. Sempre nel 2019 il progetto continua pubblicando il secondo singolo Doppler.

Nel 2020 Tropico pubblica i singoli Contro, con la collaborazione del cantante CoCo, ed Egotrip.

Il 14 maggio 2021, sempre come Tropico, pubblica il suo quinto singolo Carlito's Way con la produzione e la musica di D-Ross e Startuffo, mentre il 2 luglio esce il singolo Piazza Garibaldi in collaborazione con Franco126 che anticipa l'album Non esiste amore a Napoli uscito il 24 settembre successivo assieme al singolo Geniale.

L'anno seguente a febbraio, durante il Festival di Sanremo 2022, vengono eseguiti i brani Ogni volta è così, O forse sei tu, Domenica e Miele di cui Petrella è co-autore.

Il 22 aprile 2022 pubblica il singolo Nuda sexy noia prodotto da Zef, Marz, D-Ross e Startuffo, mentre l'8 luglio esce il singolo Contrabbando in collaborazione con Cesare Cremonini e Fabri Fibra.

A febbraio 2023 è co-autore di due brani in gara al Festival di Sanremo, Due vite e Cenere, classificatisi rispettivamente al primo e al secondo posto.

Discografia

Da solista 
Album in studio
 2018 – Litigare (come Davide Petrella)
 2021 – Non esiste amore a Napoli

Singoli
 2017 – Einstein
 2017 – Skyline
 2017 – Non può fare male
 2019 – Non esiste amore a Napoli
 2019 – Doppler
 2020 – Contro (feat. CoCo)
 2020 – Egotrip
 2021 – Carlito's Way
 2021 – Piazza Garibaldi (feat. Franco126)
 2021 – Geniale
 2022 – Nuda sexy noia
 2022 – Contrabbando (con Cesare Cremonini & Fabri Fibra)

Collaborazioni
 2022 – Dardust feat. Tropico – Addò staje, in Duality

Con Le Strisce 
Album in studio
 2010 – Torna ricco e famoso
 2011 – Pazzi e poeti
 2014 – Hanno paura di guardarci dentro

Singoli
 2011 – Vieni a vivere a Napoli
 2011 – Londra
 2013 – Comete
 2013 – Nel disagio
 2014 – Ci pensi mai

Autore per altri artisti 

 2014 – Logico #1 per Cesare Cremonini
 2014 – GreyGoose per Cesare Cremonini
 2014 – Io e Anna per Cesare Cremonini
 2014 – John Wayne per Cesare Cremonini
 2014 – Vent'anni per sempre per Cesare Cremonini
 2014 – Cuore di cane per Cesare Cremonini
 2014 – Cos'hai nella testa per Cesare Cremonini
 2015 – Buon viaggio (Share the Love) per Cesare Cremonini
 2015 – Lost in the Weekend per Cesare Cremonini
 2015 – 46 per Cesare Cremonini
 2015 – Quasi quasi per Cesare Cremonini
 2015 – Eccolo qua il Natale - Una notte tra tante per Cesare Cremonini e Massena Boys
 2016 – Vorrei ma non posto per Fedez e J-Ax
 2017 – Il kaos è chiuso per Fedez e J-Ax
 2017 – Perdere la testa per Fedez e J-Ax feat. Giò Sada
 2017 – Devi morire per Fedez e J-Ax
 2017 – Possibili scenari per Cesare Cremonini
 2017 – Kashmir-Kashmir per Cesare Cremonini
 2017 – Poetica per Cesare Cremonini
 2017 – Un uomo nuovo per Cesare Cremonini
 2017 – Silent Hill per Cesare Cremonini
 2017 – Il cielo era sereno per Cesare Cremonini
 2017 – La isla per Cesare Cremonini
 2017 – Al tuo matrimonio per Cesare Cremonini
 2017 – La macchina del tempo per Cesare Cremonini
 2017 – Pamplona per Fabri Fibra feat. Thegiornalisti
 2017 – Fenomenale per Gianna Nannini
 2017 – Cinema per Gianna Nannini
 2017 – Ogni istante per Elisa
 2017 – Ragazzini per strada per Jovanotti
 2017 – Fame per Jovanotti
 2017 – Nuova luce per Francesco Renga
 2018 – Frida (mai, mai, mai) per The Kolors
 2018 – Lungomare latino per Gué Pequeno feat. Willy William
 2018 – Come le onde per The Kolors feat. J-Ax
 2018 – Italiana per Fedez e J-Ax
 2018 – Tua per sempre per Elisa
 2018 – L'estate è già fuori per Elisa
 2018 – Con te mi sento così per Elisa
 2018 – Le ragazze come me per Emma Marrone
 2018 – Effetto domino per Emma Marrone
 2018 – Da sola/In the Night per Takagi & Ketra con Elisa e Tommaso Paradiso
 2018 – Tijuana per Emis Killa
 2018 – Come fossimo cowboy per Emis Killa
 2018 – Superare per Annalisa
 2018 – Finalmente per Federica Abbate
 2019 – Quelli che non pensano - Il cervello per Marracash
 2019 – Bravi a cadere - I polmoni per Marracash
 2019 – Rolls Royce per Achille Lauro feat. Boss Doms e Frenetik & Orang3
 2019 – Bugie diverse per CoCo
 2019 – Colpisci per CoCo
 2019 – Forse no per CoCo
 2019 – Vicinissimo per Il Volo
 2019 – Cerquisima (Spanish Version) per Il Volo
 2019 – Pensare male per The Kolors e Elodie
 2019 – Fanfare per Elettra Lamborghini feat. Gué Pequeno
 2019 – Los Angeles per The Kolors feat. Gué Pequeno
 2019 – Domani per Mika
 2019 – Ostia Lido per J-Ax
 2019 – Una volta ancora per Fred De Palma feat. Ana Mena
 2019 – Playa per Baby K
 2019 – Calipso per Charlie Charles feat. Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra
 2019 – Camera con vista per Federica Abbate feat. Lorenzo Fragola
 2019 – Barrio per Mahmood
 2019 – Mascara per Emma Marrone
 2019 – Al telefono per Cesare Cremonini
 2019 – Se apro gli occhi per Mecna e Sick Luke
 2020 – Giovane stupida per Cesare Cremonini
 2020 – Amici amici per Cesare Cremonini
 2020 – Pericoloso per J-Ax feat Chadia Rodríguez
 2020 – Paura di me per Mecna
 2020 – Me ne frego per Achille Lauro
 2020 – Musica (e il resto scompare) per Elettra Lamborghini
 2020 – 16 marzo per Achille Lauro  
 2020 – Non è vero per The Kolors
 2020 – Saturno per Nitro
 2020 – Neon - Le ali per Marracash
 2020 – Vivo per Ernia
 2020 – Buenos Aires per Baby K
 2020 – Carioca per Raphael Gualazzi
 2020 – Defuera per DRD feat. Ghali, Madame e Marracash
 2020 – Guaranà per Elodie
 2020 – Ciclone per Takagi & Ketra con Elodie, Gipsy Kings, Nicolas Reyes, Mariah Angeliq e Tonino Baliardo
 2020 – Maleducata per Achille Lauro
 2020 – Las Vegas per CoCo
 2020 – Sbagliare  per CoCo
 2020 – Ferrari blue per CoCo
 2020 – Aeroporto per CoCo
 2020 – Troppi soldi per CoCo
 2020 – Palazzine per Kid Vicious feat. Coez e Marracash
 2020 – Latina per Emma Marrone
 2020 – Dorado per Mahmood feat. Sfera Ebbasta e Feid
 2020 – Paloma per Fred De Palma feat. Anitta
 2020 – Giù x terra per Ghali
 2020 – DNA per Ghali
 2020 – Barcellona per Ghali
 2020 – Fallito per Ghali
 2020 – Una voglia assurda per J-Ax
 2021 – Pezzo di cuore per Emma Marrone e Alessandra Amoroso
 2021 – Piuma per Alessandra Amoroso
 2021 – Sorriso grande per Alessandra Amoroso
 2021 – Pesche per Federico Rossi
 2021 – Zero per Mahmood
 2021 – Mastroianni per Sottotono
 2021 – Cabriolet Panorama per The Kolors
 2021 – Klan per Mahmood
 2021 – Xy per Margherita Vicario feat. Elodie
 2021 – Salsa per J-Ax feat. Jake La Furia
 2021 – Che sogno incredibile per Emma Marrone e Loredana Bertè
 2021 – Ma stasera per Marco Mengoni
 2021 – Falene per Michele Bravi e i Sophie and the Giants 
 2021 – Un altro ballo per Fred De Palma e Anitta
 2021 – Tutte le volte per Alessandra Amoroso
 2021 – Vertigine per Elodie
 2021 – Come nelle canzoni per Coez
 2021 – Io per Marracash
 2021 – Nemesi per Marracash feat. Blanco
 2021 – Seta per Elisa
 2021 – Leggeri leggeri per Fedez
 2021 – Colibrì per Cesare Cremonini
 2021 – La coda del diavolo per Rkomi feat. Elodie
 2021 – A mezzanotte (Christmas Song) per Elettra Lamborghini
 2021 – Proibito per Marco Mengoni
 2022 – La ragazza del futuro per Cesare Cremonini
 2022 – Domenica per Achille Lauro
 2022 – Miele per Giusy Ferreri
 2022 – Ogni volta è così per Emma Marrone
 2022 – O forse sei tu per Elisa
 2022 – Come sei veramente per Elisa
 2022 – Litoranea per Elisa
 2022 – Luglio per Elisa feat. Elodie, Giorgia e Roshelle
 2022 – Come te nessuno mai per Elisa
 2022 – Stripper per Achille Lauro
 2022 – MoonWalk per Cesare Cremonini
 2022 – La fine del mondo per Cesare Cremonini
 2022 – Chimica per Cesare Cremonini
 2022 – Stand up comedy per Cesare Cremonini
 2022 – Jeky per Cesare Cremonini
 2022 – Psyco per Cesare Cremonini
 2022 – Chiamala felicità per Cesare Cremonini
 2022 – Propaganda per Fabri Fibra feat. Colapesce Dimartino
 2022 – Nessuno per Fabri Fibra
 2022 – Panico per Lazza feat. Takagi & Ketra
 2022 – Blackout per The Kolors
 2022 – Fortuna per Ghali
 2022 – No Stress per Marco Mengoni
 2022 – Camera 209 per Alessandra Amoroso feat. DB Boulevard
 2022 – Zodiaco per Michele Bravi
 2022 – Piove in discoteca per Tommaso Paradiso
 2022 – Ossa rotte per Rkomi
 2022 – Caramello per Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Índigo
 2022 – Occhi grandi grandi per Francesca Michielin
 2022 – Chiagne per Geolier feat. Lazza e Takagi & Ketra
 2022 – Voce per Franco Ricciardi
 2022 – Notti blu per Alessandra Amoroso
 2022 – Bastava la metà per Ernia
 2022 – Quelli come noi per Tananai
 2022 – Crisi di stato per Fedez
 2023 – Per non sentire la noia per Bnkr44
 2023 – Purple in the Sky per Elodie
 2023 – Due vite per Marco Mengoni
 2023 – Cenere per Lazza
 2023 – Strobo per Elodie
 2023 – Mai più per Elodie

Note

Collegamenti esterni 
 

Gruppi e musicisti della Campania